William Moore peut désigner :
 William Moore (1735-1793), homme d'État américain
 William Moore Kelly (1827-1888), homme d'affaires et homme politique canadien
 William Moore Davis (1829-1888), peintre américain
 William Henry Moore (1872-1960), homme politique et auteur canadien
 William Moore (1890-1960), athlète britannique
  (1895-1932), joueur de football irlandais
 William Campbell Moore (1923-1982), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 William Moore Gorman (1923-2003), économiste irlandais 
 William Moore (né en 1947), cycliste britannique
  (né en 1985), joueur américain de football